Die Liste isländischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den isländischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 14 Großmeister, 12 Internationale Meister, eine Großmeisterin der Frauen und drei Internationale Meisterinnen der Frauen für den isländischen Schachverband spielberechtigt. Ein Großmeister und zwei Internationale Meister sind bereits verstorben. 

Im Fernschach haben zwei isländische Spieler den Titel eines Großmeisters, vier den eines Verdienten Internationalen Meisters und sieben den eines Internationalen Meisters erworben. Daði Örn Jónsson gewann die 69. Europameisterschaft im Fernschach 2013 bis 2015.

Die isländische Einzelmeisterschaften wurde 104-mal, die isländische Meisterschaft der Frauen 42-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Hannes Stefánsson mit zwölf Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschied Guðfríður Lilja Grétarsdóttir mit elf Titeln am häufigsten für sich.

Ein weiterer isländischer Spieler erreichte vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen isländischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen isländischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine isländische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an. 

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 19. Dezember 2022. Da isländische Personennamen üblicherweise keinen Familiennamen enthalten, sondern aus einem Vornamen und einem Vaternamen (seltener einem Mutternamen) bestehen, ist die Liste nach Vornamen sortiert.

Siehe auch 
 Liste der isländischen Meister im Schach

Weblinks 

 Liste der isländischen Meister beim isländischen Schachverband (isländisch)
 Liste der isländischen Frauenmeisterinnen beim isländischen Schachverband (isländisch)
 Liste der isländischen Großmeister und Frauengroßmeisterinnen beim isländischen Schachverband (isländisch)
 Liste der isländischen Internationalen Meister und Internationalen Meisterinnen der Frauen beim isländischen Schachverband (isländisch)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Island
Island